2. tisočletje | 3. tisočletje  

18. stoletje | 19. stoletje | 20. stoletje | 21. stoletje | 22. stoletje | 23. stoletje | 24. stoletje 

 Druga stoletja  

Dvaindvajseto stoletje obsega leta od 2101 do vključno 2200. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 2100 do 2199.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po dvaindvajsetem stoletju so pisana ležeče.

 
Stoletja